Die Saison 1978/79 der Frauen-Handball-Bundesliga ist die vierte in ihrer Geschichte. 20 Mannschaften spielten in zwei Staffeln um die deutsche Meisterschaft. Meister wurde Bayer Leverkusen. Den DHB-Pokal gewann der TSV GutsMuths Berlin.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Absteiger in die Regionalligen: OSC 04 Rheinhausen und OSC Berlin.
Aufsteiger aus den Regionalligen: VfL Engelskirchen und VfL Bad Schwartau.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Absteiger in die Regionalligen: SG 09 Kirchhof und VfR Mannheim.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TSV Malsch und TSG Oberursel.

Endrunde um die deutsche Meisterschaft

Halbfinale 
PSV Grünweiß Frankfurt – TuS Eintracht Minden 12:13, 16:16
Bayer Leverkusen – TSV GutsMuths Berlin 17:17,16:15

Finale 
Bayer Leverkusen – TuS Eintracht Minden 15:14

Entscheidungen

Weblinks 
 Das Handball-Archiv
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

1978
Handballsaison 1978/79